Модесто () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Фамилия 
 Модесто, Руй (род. 1999) — португальский футболист, полузащитник.
 Модесто, Франсуа (род. 1978) — французский футболист, защитник.
 Модесто, Франческо (род. 1982) — итальянский футболист, левый полузащитник.

Топоним 
 Модесто — город в США, штат Калифорния, административный центр округа Станислаус.

См. также 
 Модест
 Модестов